Корчинская — женская форма фамилии .
 Корчинская, Мария Александровна (1895—1982) — русско-британская арфистка и музыкальный педагог.
 Корчинская, Оксана Анатольевна (род. 1970) — украинский общественный и политический деятель, народный депутат Украины VIII созыва.